Reineke Fuchs steht für:

 Reineke Fuchs, Hauptfigur eines Stoffs in Versen und in Prosa
 Reineke Fuchs (Goethe), Versepos von Johann Wolfgang Goethe

Filme:
 Reineke Fuchs (1937), französischer Film des polnischstämmigen Regisseurs Władysław Starewicz
 Die Komödie vom Reineke Fuchs, deutscher Fernsehfilm von 1965
 Reineke Fuchs (1976), DDR-Fernsehfilm von 1976
 Reineke Fuchs (1989), deutscher animierter Fernsehfilm von 1989
 Reineke Fuchs – Aus dem Leben eines listigen Räubers, deutscher Fernseh-Dokumentarfilm von 2005
 Die neuen Abenteuer von Reineke Fuchs, luxemburgischer Animationsfilm von 2005

Siehe auch:
 Reynke de vos, niederdeutsches Tierepos in Versen
 Roman de Renart (Fuchsroman), Werk der altfranzösischen Literatur
 Van den vos Reynaerde, niederländisches Nationalepos